Corge steht für
 Metasyntaktische Variable
 Cortsch (auch Corge), ein altes Maß für zählbare Güter

Corge ist der Nachname folgender Personen:

 Carl Corge (* 1865; † nach 1902), deutscher Theaterschauspieler